Rothwell heißen folgende Orte:

 Rothwell (Lincolnshire)
 Rothwell (Northamptonshire)
 Rothwell (Queensland)
 Rothwell (West Yorkshire)

Rothwell ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Rothwell (* 1992), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Gideon Frank Rothwell (1836–1894), US-amerikanischer Politiker
 Michael Rothwell (* 1953), US-amerikanischer Segler
 Nancy Rothwell (* 1955), britische Physiologin
 Natasha Rothwell (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Richard Rothwell (1800–1868), irischer Maler
 Talbot Rothwell (1916–1981), britischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Walter Henry Rothwell (1872–1927), englischer Dirigent

Rothwell bezeichnet folgende Firmen und Produkte:

 Rothwell (Automarke), eine britische Automobilmarke (1904–1916)